Александр Эдуардович Плетнёв (9 июля 1975, Могилёв, БССР, СССР — белорусский педагог, автор нескольких циклов научно-популярных, учебных и справочных книг.

Биография 
В 1997 году окончил с отличием Могилёвский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности «учитель физики и математики». Бакалавр педагогических наук.

За годы учёбы увлёкся КВНом.
В составе факультетской команды «Физмат&К» стал финалистом Высшей лиги Белорусского КВН.

В составе команды КВН «Белорусский вокзал» участвовал в фестивале команд КВН в Сочи-96, играл в первой лиге Международного союза КВН в Казани.

В 2002 году закончил Могилёвский государственный университет им. А. А. Кулешова по специальности «Государственное и муниципальное управление», специализация экономист-менеджер.

1998—2003 работал инженером в институте прикладной оптики НАН РБ; педагогом-организатором, учителем информатики, математики, физики в СШ№ 31 г. Могилёва.

С 15.08.2003 — учитель физики Лицея Белорусско-Российского университета, г. Могилёв.

С 2004 — участник ежегодных авторских курсов Н. И. Запрудского в Ольховке.

Женат. У него есть дочь.

Библиография 
Плетнёв А. Э. автор более 50 научных и научно-методических статей и докладов, опубликованных в ведущих научных журналах Беларуси, а также в сборниках международных и национальных конференций в Беларуси, Украине, России.
Один из авторов нескольких циклов научно-популярных, учебных и справочных изданий, общий тираж которых превышает 300 тыс. экземпляров.
Большинство книг написаны совместно с Е. Н. Володько, Т. Н. Граборенко, А. Г. Сугакевичем.

Цикл научно-популярных книг «Книги тайн, или Мир, в котором мы живём» 
Цикл научно-популярных книг, издаваемых "Белорусской ассоциацией «Конкурс» в качестве приза участникам игры-конкурса «Колосок».
 Мир, в котором мы живем: Книга о вкусной и здоровой пище…для ума — 96 с. — 5 500 экз.
 Окунись в небо, или Тайны воздушного океана — 80 с. — 7 100 экз.
 Открытие Земли, или Тайны третьей планеты — 80 с. — 7 100 экз.
 Водный мир, или Тайны планеты Океан — 96 с. — 7 700 экз.
 По следам великих исследователей, или Путешествия в пространстве и времени — 96 с. — 9 300 экз.
 Маленькие секреты больших открытий, или Как стать изобретателем — 64 с. — 7 500 экз.

Физический калейдоскоп 
Серия учебных изданий, изданных "Белорусской ассоциацией «Конкурс» в качестве приза участникам игры-конкурса «Зубрёнок»
 Физический калейдоскоп— 96 с. — 14 000 экз.
 Звёздный калейдоскоп, или Нескучная физика космоса — 128 с. — 24 000 экз.

Календарь юного физика 
Серия учебных и справочных изданий, издаваемых "Белорусской ассоциацией «Конкурс» в качестве приза участникам игры-конкурса «Зубрёнок».
 Календарь юного физика 2009—2010 — 128 с. — 35 100 экз.
 Календарь юного физика 2010—2011 — 128 с. — 35 100 экз.
 Календарь юного физика 2012—2013 — 64 с. — 41 700 экз.

Инфомышка 
Серия учебных изданий, издаваемых "Белорусской ассоциацией «Конкурс» в качестве приза участникам игры-конкурса «Инфомышка».
 Твой компьютер — 96 с. — 31 300 экз.
 Компьютер детям… не игрушка — 96 с. — 40 300 экз..
 Реальная виртуальность — 64 с. — 32 300 экз.

Гном-Эконом 
Цикл книжек для детей, изданных при поддержке ШПИРЭ.
 Сокровища Гнома-Эконома — 28 с.

Методическая литература 
 Метадычны летнік настаўнікаў фізікі: 20 гадоў гісторыі

Педагогическая деятельность

Учебные достижения учащихся 
Ученики А. Э. Плетнёва неоднократно становились участниками и победителями национальных и международных конференций и конкурсов исследовательских работ учащихся, международных интернет-проектов.

Конференции и конкурсы исследовательских работ учащихся 
 Республиканская конференция учащихся по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии.
 Конкурс научно-исследовательских работ учащихся старших классов стран СНГ « Учёные будущего».
 Всероссийские юношеские чтения им. В. И. Вернадского,,.
 Сахаровские чтения (Лицей «Физико-техническая школа» Санкт-Петербургского Академического университета).
 Балтийский научно-инженерный конкурс.
 Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века».
 Конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Дорога к звездам»,,.

Интернет-проекты 
 Международная Олимпиада студентов и школьников «Эрудиты планеты».
 Образовательные Интернет-проекты Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании..

Премии, стипендии 
 Премия им. С. И. Вавилова.
 Стипендия Международного Алфёровского фонда поддержки образования и науки.

Конкурсы профессионального педагогического мастерства 
 Лауреат Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок-2007». Член Всероссийского педагогического клуба «Первое сентября».
 Победитель шестого конкурса методических разработок педагогических работников Республики Беларусь «Открытый урок».
 Победитель республиканского конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания»(2010, 2012).
 Победитель областного конкурса педагогических проектов «Как учить успешно», Проект «Клуб юных физиков» (Могилев, 2010).

Награды 
 Первая премия специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов.

Литература 
 Надзея Церахава. Калейдаскоп заняткаў у клубе юных фізікаў. // Настаўніцкая газета — 19.02.2011. — С. 12.
 Вольга Дубоўская. Попыт на веды, кемлівасць, крэатыўнасць. // Настаўніцкая газета — 17.11.2011. — С. 13.
 Святлана Кірсанава. Яны апярэдзілі час. // Настаўніцкая газета — 14.07.2012. — С. 18-19.

Примечания 

Педагоги Белоруссии
Педагоги Могилёва
Авторы научно-популярной литературы
Популяризаторы науки
Выпускники Могилёвского государственного университета